Poststrukturgesetz steht für:
 Poststrukturgesetz (Deutschland), Gesetz zur Neustrukturierung des Post- und Fernmeldewesens und der Deutschen Bundespost, abgekürzt PostStruktG
 Poststrukturgesetz (Österreich), abgekürzt PTSG